Куту́зова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Кутузова, Варвара Андреевна (род. 2003) — российская пианистка.
 Кутузова, Виктория Валерьевна (род. 1988) — украинская теннисистка.
 Кутузова, Наталья Анатольевна (род. 1975) — российская ватерполистка. См. также 
 Голенищева-Кутузова